Aldabe ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Aldabe (1919–1998), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Ricardo Aldabe (* 1965), spanischer Schwimmer